Голубица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голубица — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Голубица — деревня в Кромском районе Орловской области.

Украина 
 Голубица — село в Бродовском районе Львовской области.